Ein Homogenitätsprinzip

 ist ein Gleichartigkeitsprinzip im Staatsrecht: Homogenitätsprinzip (Recht)
 dient in der Wirtschaft zur Regionenabgrenzung, um Kennziffern statistisch zu ermitteln: Homogenitätsprinzip (Wirtschaft)
 ist eine Ununterscheidbarkeitsforderung für Messgeräteformen: Homogenitätsprinzip (Wissenschaftstheorie)